Cefiro steht für
Islotes Cefiro, antarktische Insel
Nissan Cefiro, Automodell